Antar puede referirse a:

Empresas 
 Antar-Telefunken, un sello discográfico uruguayo que funcionó desde 1957 a fines de la década de 1960.
 Antar, antigua compañía petrolífera francesa

Personas 
 Antarah ibn Shaddad, un guerrero y poeta árabe pre-islámico del siglo VI
 Antar (Rimski-Kórsakov) (1868), suite sinfónica de Nikolái Rimski-Kórsakov, inspirada en la historia de Antarah ibn Shaddad
 Antar (1912-14), ópera de Gabriel Dupont
 Antar (1948), ópera del compositor egipcio Aziz El-Shawan en árabe, basada en la vida de Antarah ibn Shaddad
 Thornycroft Antar, unidad tractora británica usada por los militares y en los yacimientos de petróleo, desarrollada en la década de 1940, nombrada en honor a Antarah ibn Shaddad

Nombre 
 Antar, nombre árabe masculino popular en Argelia
 Antar, apellido
 Eddie Antar, propietario de la cadena de tiendas de electrónica Crazy Eddie 
 Faisal Antar es un futbolista de Sierra Leona que juega en el club libanés Al-Mabarrah
 Roda Antar (hermano de Faisal) futbolista de Sierra Leona que juega para el club alemán FC Köln

Estrella 
 Antares, la estrella que marca el corazón de la constelación de Escorpio, y que algunos han especulado que ha sido nombrada en honor a Antarah ibn Shaddad.
 Antar es el nombre de un planeta en la franquicia Star Wars
 Antar es el nombre del planeta de los alienígenas del libro de la serie Roswell High y la serie de televisión, Roswell

Cine 
 Antar (película), una película próxima

Acrónimos 
 ANTaR, Australians for Native Title and Reconciliation, que tiene el acrónimo ANTaR